Francis Lieber
 Larry Lieber
 Mimi Lieber
 Paul Lieber
 Stanley Martin Lieber

 Lieber Code